Еміль Верхарн (нід. Emile Verhaeren, 1855, Сінт-Амандс — 1916, Руан) — бельгійський поет.
 12697 Верхарн (12697 Verhaeren) — астероїд головного поясу.